Maria Sole Tognazzi (1971-), scénariste et réalisatrice italienne, fille d'Ugo Tognazzi ;
 Ricky Tognazzi, (1955- ), acteur et réalisateur italien, fils d'Ugo Tognazzi ;
 Ugo Tognazzi, (1922-1990), acteur et réalisateur italien.

Patronyme italien